Бассе́ (Бассэ; ) — фамилия французского происхождения. Известные носители:

 Бассе, Реймон (1883-?) — французский перетягиватель каната, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1900.
 Бассе, Цезарь Огюст (; 1760—1828) — французский педагог.
 Бассе, Шарль (1822—1869) — французский писатель, печатавшийся под псевдонимом Адриан Робер.
Бассе, Мари Сенгор (1930—2019) — сенегальский врач, руководитель Центра защиты матери и ребёнка.

См. также

Примечания